Windt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Windt (1912–1941), deutscher Schriftkünstler und Grafiker
 Herbert Windt (1894–1965), deutscher Komponist
 Julio de Windt (* 1935), dominikanischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Katja Windt (* 1969), deutsche Wissenschaftlerin im Bereich Maschinenbau und Produktionstechnik
 Mora Windt-Martini (1937–2014), rumänische Handballspielerin
 Peter Windt (* 1973), niederländischer Hockeyspieler
 Reginald de Windt (* 1983), niederländischer Judoka (Curaçao)

Siehe auch:
 Wind (Begriffsklärung)
 Wint
 Vint